Le tournoi Cleveland Classic 2013 est l'édition 2013 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 30 janvier au 4 février 2013 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Gold 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

Raneem El Weleily l'emporte en finale face à la  mondiale Nicol David.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2013 de la WSA

Liens externes 

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en février 2013
Squash en 2013